Il doppio  del PBZ Zagreb Indoors 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner erano i detentori del titolo, ma Melzer quest'anno non ha partecipato.

Petzschner ha giocato con Michael Kohlmann, ma ha perso nel 1º turno contro Lukáš Dlouhý e Radek Štěpánek.

Dick Norman e Horia Tecău hanno battuto in finale Marcel Granollers e Marc López 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Marc López (finale)
  Dick Norman /  Horia Tecău (campioni)

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinali)
  Philipp Petzschner /  Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

PBZ Zagreb Indoors 2011